Lisa Goldstein peut désigner:
 Lisa Goldstein (1953-), femme de lettres américaine de fantasy et de science-fiction ;
 Lisa Goldstein (1981-), actrice américaine.